Трейси Томс (; род. 19 августа 1975, Балтимор) — американская актриса, наиболее известная по роли в телесериале «Детектив Раш» (2005—2010).

Биография 
Трейси Николь Томс родилась в городе Балтимор, Мэриленд. Её отец, Дональд Томс, является вице-президентом производства документальных фильмов на студии «Discovery». В 1993 году Трейси окончила художественную школу в Балтиморе. Затем училась в Джульярдской школе, а также окончила Говардский университет. Несколько лет выступала на Бродвее. В 2002 году дебютировала на телевидении.

Томс снялась в недолго просуществовавшем сериале 2004 года «Чудопад», после чего пять лет снималась в шоу «Детектив Раш». В перерывах между съемками в шоу она сыграла роли второго плана в таких фильмах как «Дьявол носит Prada», «Доказательство смерти» и «Секс на завтрак», а в 2011 году появилась в нескольких эпизодах сериала «Закон Хэрри».

В феврале 2013 года Томс получила одну из центральных ролей в пилоте ABC «Готика». В 2016 году Томс появилась в возрождении бродвейского мюзикла «Фальцеты» в роли Шарлотт. В 2016—2018 годах она играла в сериале «Любовь». С 2018 года она снимается в сериале «9-1-1».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Говардского университета